Clearview kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Clearview (Oklahoma)
Clearview (West Virginia)